Der Helvetia-Cup 1967 im Badminton fand vom 22. bis zum 23. April 1967 in Lausanne statt. Es war die 6. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1967
Badmintonwettbewerb in Lausanne
Badminton 1967